Subcetate se poate referi la:

 Subcetate, Harghita
 Subcetate, Hunedoara
 Sub Cetate, Sălaj
 Sub Cetate, cartier al orașului Oradea